В одиночному розряді тенісного турніру Avon Championships of Boston 1980, який проходив в рамках Туру WTA 1980, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Вірджинію Вейд 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 

 Трейсі Остін (переможниця)
 Івонн Гулагонг (1-ше коло)
 Біллі Джин Кінг (півфінал)
 Вірджинія Вейд (фінал)

 Відсутня
 Кеті Джордан (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)
 Грір Стівенс (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

1980